O Tour de France 1989 foi a 76º Volta a França.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 

1989
1989 no ciclismo
Desporto na França em 1989